Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Paul Haarhuis 6-3,6-4.

Teste di serie 

 Jonas Björkman (quarti di finale)
 Karol Kučera (primo turno)
 Cédric Pioline (semifinali)
 Michael Chang (campione)

 Thomas Muster (quarti di finale)
 Fabrice Santoro (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (primo turno)
 Assente

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1998
ATP Tour 1998